Сірим кольором позначено кількість електронів на повністю заповнених електронних підрівнях
 Зліва в квадратних дужках вказаний інертний газ, що відповідає повністю заповненим внутрішнім електронним підрівням, а саме:
{| cellpadding=5
|He, 2, || гелій : || 1s2
|-
|Ne, 10, || неон : || 1s2 2s2 2p6
|-
|Ar, 18, || аргон : || 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
|-
|Kr, 36, || криптон : || 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 || 4s2 3d10 4p6
|-
|Xe, 54 || ксенон :   || 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 || 4s2 3d10 4p6 || 5s2 4d10 5p6
|-
|Rn, 86, || радон :   ||  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 || 4s2 3d10 4p6 || 5s2 4d10 5p6 || 6s2 4f14 5d10 6p6
|-
|Og, 118, || оганесон : || 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 || 4s2 3d10 4p6 || 5s2 4d10 5p6 || 6s2 4f14 5d10 6p6 || 7s2 5f14 6d10 7p6
|}

Періодична система хімічних елементів
Електронна конфігурація